Slunečná má více významů:

 Slunečná – obec v okrese Česká Lípa
 Římskokatolická farnost Slunečná – společenství římských katolíků ve Slunečné a okolí
 Slunečná (Želnava) – část obce Želnava v okrese Prachatice
 Slunečná (Nízký Jeseník) – nejvyšší hora Nízkého Jeseníku
 Slunečná (rozhledna) – rozhledna u jihomoravské obce Velké Pavlovice
 Slunečná brána – skalní okno u Děčína
 Slunečná stráň – přírodní památka poblíž Svobody nad Úpou
 Slunečná (seriál) – český televizní seriál

Související články 
 Sluneční